Брод (, , ) — город в северной части Боснии и Герцеговины, на южном берегу реки Сава. Административно находится в северо-западной части Республики Сербской, в регионе Добой. Центр общины Брод.

Мост через реку Сава в Броде — один из немногих между Хорватией и Боснией, что не были уничтожены во время боснийской войны.

Название 
До боснийской войны было название Босански-Брод. Но в ходе боснийской войны префикс Босански сербские власти заменили на Српски. После войны изменение названия было признано незаконным Конституционным судом Боснии и Герцеговины и город снова стал называться Босански-Брод.

В мае 2009 года Народная скупщина Республики Сербской убрала префикс Босански, в результате чего город начал называться как Брод. Это возмутило боснийцев, живущих в муниципалитете, и они подали судебный протест о том, что изменение названия города ставит под угрозу национальные интересы местных боснийцев. Затем было закреплено сокращённое название Брод.

Население 
Численность населения города по переписи 2013 года составила 8 563 человека, общины — 17 943 человека.

Этнический состав населения города по переписи 1991 года:
 сербы — 4373 (31,01 %);
 хорваты — 4086 (28,98 %);
 боснийцы — 2246 (15,93 %);
 югославы — 2760 (19,57 %);
 другие — 633 (4,51 %);
 всего — 14 098 (100 %).

Известные люди 
 Лилиана Молнар-Талайич, оперная певица
 Душко Трифунович, детский писатель и поэт
 Эдин Муйцин, бывший игрок Динамо Загреб
 Игорь Миличич, знаменитый баскетболист
 Люпко Петрович, известный футбольный тренер
 Здравко Зовко, известный игрок и тренер по гандболу
 Самира Хасагич, известный гандболист

Примечания 

Города Республики Сербской
Населённые пункты, разделённые государственной границей